Рулетка може да се отнася за:
 Рулетка – хазартна игра
 „Руска рулетка“

Вижте също 
 Ролетка – измервателен инструмент